Тронгса — многозначный термин.

 Тронгса — город в центральной части Бутана.
 Тронгса — дзонгхаг в Бутане, относится к южному дзонгдэю. 
 Тронгса — одна из девяти исторических провинций Бутана.